Поротниково — название населённых пунктов в России:
 Поротниково — деревня в Сузунском районе Новосибирской области.
 Поротниково — село в Бакчарском районе Томской области.